Gundi est un terme pouvant désigner:

Gundi common, espèce de petits rongeurs d'Afrique du Nord

Prénom
Gundi Busch (1935-2014), patineuse artistique allemande
 (née en 1951), actrice de télévision allemande

Toponyme

, village du Bihar

Voir aussi